Stephen Adams (1807–1857) amerikai szenátor Mississippi államból
Stephen Adams (1989) ghánai válogatott labdarúgó
Stephen Adams (1990) brit jégkorongozó